Чемпионат России по самбо 1994 года среди мужчин прошёл в Дзержинске (Нижегородская область) 3-6 июня. В соревнованиях приняли участие 192 спортсмена.

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты России по самбо
Чемпионаты России в 1994 году
Июнь 1994 года
Спорт в Дзержинске (Нижегородская область)
1994 год в Нижегородской области
1994 год в борьбе
Спортивные соревнования в Нижегородской области